Комбинация (от  ←  «объединение» +  «двух») — сочетание, соединение, взаимообусловленное расположение чего-либо (обычно однородного). К примеру, цифр, звуков. В переносном смысле это сложный замысел, ряд ухищрений и уловок для достижения каких-либо целей. В спорте это — объединённые общим замыслом приёмы игры, направленные на достижение преимущества, перевеса и победы.

 Комбинация — сочетание разнородных элементов в одном объекте.
 Комбинация — совокупность согласованных действий (часто непрямых и неочевидных), предпринимаемых для достижения какой-либо цели.
 Комбинация (комбинаторика) — набор элементов, выбранных из данного множества.
 Комбинация (шахматы) — жертва фигуры, необходимая для достижения цели.
 Комбинация (группа) — советская и российская поп-группа.
 Комбинация (одежда) — разновидность женского нижнего белья.

Другие значения:

 Горнолыжная комбинация
 Комбинация (футбольная лига)
 
 Каблук (шашечная комбинация)
 Мостик (шашечная комбинация)
 Комбинация изониазида и рифампицина
 Комбинация пирацетама и циннаризина

Примечания